Габерцеттель ( — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 
 Габерцеттель, Иосиф Иванович (1791—1853) — русский исторический живописец, копиист немецкого происхождения. Академик живописи.
 Габерцеттель, Виктор Фёдорович (1864—1912) — русский архитектор и художник.